Хейл, Дженнифер:

 Хейл, Дженнифер (род. 1972) — американская актриса и певица канадского происхождения.
 Хейл, Дженнифер (род. 1983) — канадская фристайлистка.